Sam Blakeslee ist der Name folgender Personen:

* Sam Blakeslee (Politiker) (Samuel Norman Blakeslee; * 1955), US-amerikanischer Politiker 
 Sam Blakeslee (Musiker) (* 1989), US-amerikanischer Jazzmusiker